Ez a cikk a Keresztanyu epizódjainak listáját tartalmazza.

A sorozat 2021. január 3-án indult az RTL-en.

Évadáttekintés

Első évad (2021) 
Az első évad premierje 2021. január 3-án volt az RTL Klubon.  Az évad utolsó része 2021. április 30-án volt.

Második évad (2021)

Harmadik évad (2022) 
A harmadik évad 2022. január 3-án indult az RTL Klubon. Az évad utolsó része 2022. április 29-én volt.

Negyedik évad (2022) 
Az utolsó évad 2022. július 25-én indult el az RTL klubon. A sorozat záróepizódját 2022. november 4-én mutatták be a csatornán.

Jegyzetek 

Keresztanyu